Griffon (Гриффон) — двухпанельный файловый менеджер для операционных систем семейства Symbian (платформа S60).

Возможности программы 
 полностью настраиваемый интерфейс панели
 горизонтальное, вертикальное расположение панелей и виртуальная панель
 настройка шрифтов / размера строки
 быстрый поиск (поиск по мере ввода)
 групповое выделение, работа с группами файлов
 сортировка
 быстрый просмотр / информация для файла / папки
 копирование / переименование / перемещение файлов / создание папок
 поддержка плагинов
 открыть с помощью
 настройка цветов, программа ассоциации файлов
 запуск команд
 информация о файле
 скопировать имя файла / путь
 отправка файлов по SMS, MMS, электронной почте или на внешние устройства
 установка атрибутов

Griffon2 
В сентябре 2008 года появилась альфа-версия для Symbian 9.x (S60 3rd edition), имеющая ряд ограничений по сравнению версией для Symbian 6.x-8.x (S60 1st/2nd edition).
Доступны некоторые базовые файловые операции: копирование, перемещение, удаление и переименование. Также появились новшества, такие как просмотр изображений, прослушка музыки и просмотр видео (mp4 и 3gp) на лету.

Griffon Drives 
Как дополнение к файловому менеджеру, была создана дополнительная утилита Griffon Drives 1.0 (работает на Symbian 6.x-8.x), способная загружать виртуальные диски, созданные Griffon'ом, при старте/перезагрузке смартфона.
Имеется возможность использовать её без Griffon'а путём ручного редактирования файла конфигурации.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Двухпанельные файловые менеджеры
Программное обеспечение для Symbian
Donationware
Бесплатное программное обеспечение